Das Australian Darts Open 2023 ist die dritte Ausgabe des von Darts Australia durchgeführten Dartturnieres, welches vom 16. bis zum 19. August 2023 erneut im Moama Bowling Club in Moama (New South Wales) ausgetragen werden soll. Zum zweiten Mal wird es dabei im Rahmen des WDF-Kalenders als Turnier der Kategorie „Platin“ ausgetragen.

Als Titelverteidiger gehen Raymond Smith bei den Herren und Beau Greaves bei den Damen ins Rennen.

Männer

Format und Qualifikation 
Insgesamt 24 Spieler qualifizierten sich für das Turnier. Die Plätze werden dabei wie folgt vergeben:

 Sieger der WDF World Darts Championship 2022 (gesetzt)
 Finalisten der Australian Darts Open 2022 (gesetzt)
 Die Top 1 der WDF Main Ranking Table Men mit Stand vom 5. Juni 2023 (gesetzt)
 Die Top 2 der WDF Regional Table Australia Men mit Stand vom 26. Juni 2023
 Die Top 2 der WDF Regional Table New Zealand Men mit Stand vom 26. Juni 2023
 Acht Gewinner der State Qualifiers
 Acht Finalisten der vier Australian Open Qualifiers

Sollten der Weltmeister, die Finalisten des vergangenen Jahres oder die Nummer eins der WDF-Weltrangliste ihre Teilnahme absagen, würden weitere Spieler der WDF-Weltrangliste bis maximal Platz fünf nachrücken. Sollten Spieler der Ranglisten aus Australien und Neuseeland oder State Qualifiers absagen, würden die Plätze drei und vier der WDF Regional Tables nachrücken. Sollten dann immer noch Plätze frei sein, würden bei den Australian Open Qualifiers weitere Plätze vergeben werden.

Bei dem Turnier wird jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewinnt der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte wirft. Der letzte Wurf eines Legs muss auf ein Doppelfeld erfolgen.
Die 24 Spieler werden zunächst in acht Dreiergruppen eingeteilt, in denen Jeder gegen jeden gespielt wird. Diese Partien werden alle im Modus Best of 9 Legs gespielt. Die Sieger jeder Gruppe ziehen daraufhin in die K.-o.-Runde ein. Die Viertelfinale werden im Modus Best of 11 Legs ausgetragen. Im Halbfinale spielt man Best of 15 Legs, während das Finale über die Distanz Best of 19 Legs gespielt wird.

Teilnehmer 
Sieger der WDF World Darts Championship 2022
  Neil Duff
Finalisten der Australian Darts Open 2022
  Raymond Smith (Sieger)
  Haupai Puha (Finalist)
Top 1 der WDF Main Ranking Table Men
 
Top 2 der WDF Regional Table Australia Men
 
 
Top 2 der WDF Regional Table New Zealand Men
 
 

Sieger der State Qualifiers
 (Australian Capital Territory)
 (New South Wales)
 (Northern Territory)
 (Queensland)
 (South Australia)
 (Tasmanien)
 (Victoria)
 (Western Australia)

Finalisten der Australian Open Qualifiers

Setzliste

Preisgeld 
Bei dem Turnier werden insgesamt 56.000 AU$ an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilt sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Ergebnisse

Gruppe A 

1. Spieltag 16. August 2023

2. Spieltag 17. August 2023

Gruppe B 

1. Spieltag 16. August 2023

2. Spieltag 17. August 2023

Gruppe C 

1. Spieltag 16. August 2023

2. Spieltag 17. August 2023

Gruppe D 

1. Spieltag 16. August 2023

2. Spieltag 17. August 2023

Gruppe E 

1. Spieltag 16. August 2023

2. Spieltag 17. August 2023

Gruppe F 

1. Spieltag 16. August 2023

2. Spieltag 17. August 2023

Gruppe G 

1. Spieltag 16. August 2023

2. Spieltag 17. August 2023

Gruppe H 

1. Spieltag 16. August 2023

2. Spieltag 17. August 2023

K.-o.-Phase

Frauen

Format und Qualifikation 
Insgesamt 12 Spielerinnen qualifizieren sich für das Turnier. Die Plätze werden dabei wie folgt vergeben:

 Siegerinnen der WDF World Darts Championship 2022 (gesetzt)
 Finalistinnen der Australian Darts Open 2022 (gesetzt)
 Die Top 3 der WDF Main Ranking Table Women mit Stand vom 5. Juni 2023 (gesetzt)
 Die Top 2 der WDF Regional Table Australia Women mit Stand vom 26. Juni 2023
 Die Top 2 der WDF Regional Table New Zealand Women mit Stand vom 26. Juni 2023
 Siegerinnen der vier Australian Open Qualifiers

Da Beau Greaves nicht nur die aktuelle Weltmeisterin ist, sondern auch die Siegerin der vergangenen Australian Darts Open sowie nicht mehr von Platz eins der WDF Main Ranking Table verdrängt werden kann, werden zwei weitere Plätze über die WDF Main Ranking Table vergeben. Sollten die Weltmeisterin, die Finalistinnen des vergangenen Jahres oder die Nummer eins der WDF-Weltrangliste ihre Teilnahme absagen, würden weitere Spielerinnen der WDF-Weltrangliste bis maximal Platz fünf nachrücken. Sollten Spielerinnen der Ranglisten aus Australien und Neuseeland absagen, würden die Plätze drei und vier der WDF Regional Tables nachrücken. Sollten dann immer noch Plätze frei sein, würden bei den Australian Open Qualifiers weitere Plätze vergeben werden.

Bei dem Turnier wird jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewinnt die Spielerin, die als erstes genau 501 Punkte wirft. Der letzte Wurf eines Legs muss auf ein Doppelfeld erfolgen.
Die 12 Spielerinnen werden zunächst in acht Dreiergruppen eingeteilt, in denen Jeder gegen jeden gespielt wird. Diese Partien werden alle im Modus Best of 9 Legs gespielt. Die Siegerinnen jeder Gruppe ziehen daraufhin in die K.-o.-Runde ein. Die Halbfinale spielt man Best of 11 Legs, während das Finale über die Distanz Best of 15 Legs gespielt wird.

Teilnehmerinnen 
Siegerin der WDF World Darts Championship 2022
  Beau Greaves
Finalistin der Australian Darts Open 2022
  Mikuru Suzuki
Top 2-3 der WDF Main Ranking Table Women
 
 

Top 2 der WDF Regional Table Australia Women
 
 
Top 2 der WDF Regional Table New Zealand Women
 
 

Siegerinnen der Australian Open Qualifiers

Setzliste

Preisgeld 
Bei dem Turnier werden insgesamt 24.000 AU$ an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilt sich unter den Teilnehmerinnen wie folgt:

Ergebnisse

Gruppe A 

1. Spieltag 16. August 2023

2. Spieltag 17. August 2023

Gruppe B 

1. Spieltag 16. August 2023

2. Spieltag 17. August 2023

Gruppe C 

1. Spieltag 16. August 2023

2. Spieltag 17. August 2023

Gruppe D 

1. Spieltag 16. August 2023

2. Spieltag 17. August 2023

K.-o.-Phase

Weblinks 
 Bericht bei der World Darts Federation (WDF)
 Bericht bei Darts Australia

Einzelnachweise 

Dartwettbewerb in Australien
Sportveranstaltung in New South Wales
Dartveranstaltung 2023